Горобиље је насеље у Србији у општини Пожега у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 1321 становника.

Овде се налази ОШ „Емилија Остојић” ИО Горобиље.

Демографија 
У насељу Горобиље живи 1211 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,0 година (41,4 код мушкараца и 42,6 код жена). У насељу има 447 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,37.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Пожеги
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији